Файльсдорф () — громада в Німеччині, розташована в землі Тюрингія.
 Файльсдорф () — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц.